Vila For ou Vilaflor peut faire référence à :

Toponymes

Vila Flor, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;

Vilaflor de Chasna, une commune des îles Canaries ;

Vila Flor, une municipalité située dans le district de Bragance et la région Nord ;

Personnes 
 Sancho Manuel de Vilhena, comte de Vila Flor (1610- 1677), un général portugais ;
 António Severim de Noronha, marquis de Vila Flor (1792-1860), un premier ministre du Portugal.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme